Пфеніг () може означати:
 Пфеніг — німецька розмінна монета
 Das Pfennig-Magazin — німецький науковий журнал, який видавався в 1833—1855 роках

Німецькі прізвища 
 Пфеніг Роберт Августович (1824—1899) — композитор і педагог, перший директор Київського музичного училища.
 Норберт Пфеніг (1925—2008) — німецький мікробіолог.

Див. також 
 Фенінг (, ) — розмінна монета в Боснії і Герцеговині
 Пенні — грошова одиниця низки країн
 Пенні — монета Великої Британії
німецькі прізвища